Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare dei turni eliminatori dell'edizione 2011-2012 della Coppa di Croazia di calcio.

Turno preliminare

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Note

Voci correlate 
Coppa Croazia 2011-2012
1. HNL 2011-2012
2. HNL 2011-2012
3. HNL 2011-2012

Collegamenti esterni 
 
  Tabellone con i referti su hrnogomet.com
  Risultati su prva-hnl.hr
 

Edizioni della Coppa di Croazia